

Cinema 
 Fashion Crimes (Perfume) – film del 2001 diretto da Michael Rymer e Hunter Carson
 Profumo - Storia di un assassino (Perfume: The Story of a Murderer) – film del 2006 diretto da Tom Tykwer

Musica 
 Perfume  – gruppo musicale giapponese
 Perfume  – album di Megumi Hayashibara del 1992
 Perfume  – album di María Gabriela Epumer del 2000
 Perfume  – traccia dell'album Perfume ~Complete Best~ delle Perfume del 2006
 Perfume  – singolo di Britney Spears del 2013